Blobfisch steht für folgende Arten der Dickkopf-Groppen:

 Psychrolutes marcidus
 Psychrolutes phrictus